Hozići est un toponyme qui peut désigner :
Hozići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Hozići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie.